Mittelsdorf ist der Name folgender Orte:

 Mittelsdorf, Ort in  Hammah, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Mittelsdorf (Kaltennordheim), Ortsteil von Kaltennordheim, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Mittelsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Mittelsdorf (* 1950), deutscher Archivar und Historiker

Siehe auch:
 Mitteldorf